Die Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 7. Dezember 2016 gegründet und umfasst 66 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Champagnole.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Plateau du Nozeroy und
 Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura.

Am 1. Juli 2019 verließen die Gemeinden Marigny, Le Frasnois und Saffloz die Communauté de communes du Pays des Lacs und traten diesem Gemeindeverband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Champagnole Nozeroy Jura
Gegründet 2016